Un passant peut désigner :
 un piéton,
 l'homme de la rue,
 un outil (type de longue scie, désignée aussi scie passe-partout)
un petit morceau de tissu cousu verticalement autour de la taille dans lequel on passe la ceinture.